Ancistrocerus parietum of muurwesp is een vliesvleugelig insect uit de familie van de plooivleugelwespen (Vespidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1758 door Linnaeus.

De muurwesp is een sluipwesp die rupsen van nachtvlinders vangt, en deze vervolgens samen met een ei inmetselt in gaten.

Plooivleugelwespen